Westerheim (Beieren), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Westerheim (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg